Scopa (Italië): een gemeente in Italië;
 Scopa (kaartspel): een kaartspel.
 scopa (entomologie): verzamelplek van pollen (bijen).